Palazzo Madama ist der Name zweier italienischer Paläste:

 in Rom, siehe Palazzo Madama (Rom)
 in Turin, siehe Palazzo Madama (Turin)